

Toponymie
 Pasek est un  village polonais de la gmina de Klembów dans la powiat de Wołomin de la voïvodie de Mazovie dans le centre-est de la Pologne.

Patronymie
 Dušan Pašek (1960–1998) est un joueur de hockey sur glace slovaque.
 Justine Pasek (1979- ) est une mannequin panaméenne, d'origine polonaise.
 Steve Pasek (1975- ) est un égyptologue et historien allemand.

Voir aussi 
 Jean-Loup Passek (1936-2016), écrivain français, critique de cinéma.

Homonymie de patronyme